Twee vicekoningen van Nieuw-Spanje:
Luis de Velasco de oudere (1511-1564) van 1550 tot 1564
Luis de Velasco de jongere (1539-1617) van 1590 tot 1595
 Luis de Velasco de Velasco, Spaans veldheer in de Tachtigjarige Oorlog